Шко́ла № 192

 Школа № 192 (Москва)
 Школа № 192 (Санкт-Петербург)
 Школа № 192 (Свободный)